Tengréla eller Tingréla kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Tengréla (ort i Burkina Faso), Cascades,

Elfenbenskusten 

 Département de Tengréla, departement, Savanes, 
 Sous-préfecture de Tengréla, underprefektur, Savanes, 
 Tengréla (ort i Elfenbenskusten), Savanes, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar